Ферран Оливелья Понс (, ; 22 июня 1936, Барселона, Испания) — испанский футболист, защитник. Провёл всю свою профессиональную карьеру в клубе «Барселона», в 1964 году выиграл Евро-1964 в качестве капитана сборной Испании.

Карьера

Клубная 
В 1954 году Оливелья пришёл молодёжную команду дубля ФК «Барселона», «Кондал». Через два года он был переведён в основную команду. Сразу же зарекомендовав себя, он провёл в свой первый сезон 42 игры.

С 1963/64 Оливелья играл на месте центрального защитника. В 1964 году он был назначен капитаном «Барселоны» и был им вплоть до ухода из спорта в 1969 году.

Он сыграл около 500 игр за «Барселону», включая товарищеские матчи. Его единственный гол был забит в матче с «Лас-Пальмасом» 22 тура сезона 1959/60. Вместе с Оливельей «Барса» победила в чемпионате Испании в 1959 и 1960 годах. Также он трижды выигрывал Кубок ярмарок и четырежды Кубок Испании.

В сборной 
Оливелья провёл свою первую игру 31 марта 1957 за сборную Испании в которой команда победила Бельгию со счётом 5:0. В 1964 году он стал капитаном сборной. Оливелья появился в двух играх финала против Венгрии и СССР. Два года спустя он принял участие в Кубке мира 1966, но Испания не прошла квалификацию.

Кроме того, он сыграл две игры в 1966—1968 годах за сборную Каталонии.

Клубная статистика

Достижения

Командные 
  «Барселона»
 Чемпион Испании (2): 1958/59, 1959/60
 Обладатель Кубка Испании (4): 1956/57, 1958/59, 1962/63, 1967/68
 Обладатель Кубка ярмарок (3): 1955/58, 1958/60, 1965/66

  Сборная Испании
 Чемпион Европы (1): 1964

Примечания

Ссылки 
 Profil auf der Website des FC Barcelona
 Profil bei El Mundo Deportivo
 Profil bei fcbarcelonaonline.com
 Spielerprofil bei BDFutbol.com 
 Spielerprofil bei Fútbol en la Red

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Кондал»
Игроки ФК «Барселона»
Чемпионы Европы по футболу